Хірам Фонг — американський політик-республіканець, представляв штат Гаваї у Сенаті США з 1959 по 1977 рік.
 Фонг-Ня-Ке-Банг — національний парк, занесений до Світової спадщини ЮНЕСКО, розташований у В'єтнамі, провінція Куангбінь.
 Тоф Бей Фонг — один із головних персонажів мультсеріалу «Аватар: Останній захисник».